

Personen 
 Francesco Reda (1982), Italiaans wielrenner
 Gino Reda (1960), Brits sportjournalist
 Jacques Réda (1929), Frans dichter en muziekcriticus
 Julia Reda (1986), lid van het EP voor de Duitse piratenpartij
 Marco Reda (1977), Canadees voetballer
 Siegfried Reda (1916–1968), Duits componist en organist
 Reda Aadel (1990), Marokkaans wielrenner
 Réda Babouche (1979), Algerijns voetballer
 Reda Boultam (1998), Nederlands-Marokkaans voetballer
 Reda Jaadi (1995), Marokkaans-Belgisch voetballer
 Reda (Kateb) (1977), Frans acteur (ook wel gespeld als "Reta Kateb")
 Réda Sayah, (1989), Algerijns voetballer
 Reda Taliani (1980), Algerijns zanger en muzikant

Geografische aanduidingen 
 Reda (Faenza), een stad in de Italiaanse gemeente Faenza
 Reda (Pommeren), een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren, gelegen in de powiat Wejherowski
 Reda (rivier), een rivier in de Poolse provincie Pommeren
 Station Reda, station in de Poolse plaats Reda
 Station Reda Pieleszewo, station in de Poolse plaats Reda
 Station Reda Rekowo, station in de Poolse plaats Reda

Anders 
 Mesene reda, een vlinder uit de familie van de prachtvlinders
 Reda (naam), een (onder meer) Islamitische en/of Perzische naam, ook wel getranslitereerd als "Reta" en "Reza"